Il singolare del torneo di tennis Movistar Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Javier Frana che ha battuto in finale Emilio Sánchez 7-5, 3-6, 6-3.

Teste di serie

  Jaime Yzaga (semifinali)
  Richard Fromberg (secondo turno)
  Alberto Berasategui (secondo turno)
  Luiz Mattar (secondo turno)

 Emilio Sánchez (finale) 
 Fabrice Santoro (primo turno) 
 Younes El Aynaoui (secondo turno) 
 Àlex Corretja (secondo turno)

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Movistar Open 1993
ATP Tour 1993